Заборовские:
 Заборовские — польские дворянские роды
 Заборовские — русские дворянские роды